A fixáció (szó szerinti jelentése: rögzítés) a következőkre utalhat:

Fixáció (populációgenetika), az az állapot, amikor egy populáció minden egyede ugyanazzal az alléllel rendelkezik adott lókuszon
Fixáció (pszichológia), az állapot, amikor az alany egy másik személyhez, élőlényhez vagy tárgyhoz fűződő kapcsolata megszállottjává válik
Fixáció (vizuális), a tekintet egy irányba történő rögzítése (melyből a szakkádok viszik tovább a tekintetet)
Fixáció (alkímia), az alkímia magnum opusának előállításának egy részfolyamata
Fixáció (hisztológia), a biokémia, hisztológia, sejtbiológia és patológia területén az a technika, mellyel egy példányt mikroszkópos vizsgálat céljaira konzerválnak
Szénfixáció vagy széndioxid-fixáció, általában fotoszintézis által hajtott biokémiai folyamat, melynek során az élőlény a szén-dioxidot szerves vegyületek előállítására használja fel
Nitrogénfixáció, a folyamat, melynek során a közömbös (általában légköri) nitrogént az élő szervezetek számára hasznosítható vegyületbe viszik át.